Le championnat Indy Lights 2010 a débuté le 28 mars et s'est achevé le .
Le titre est revenu au Français Jean-Karl Vernay, sur une monoplace du Sam Schmidt Motorsports.

Règlement 
 Tous les pilotes étaient chaussés en Firestone et munis du châssis Dallara.

Courses de la saison 2010

Classement des pilotes 

Indy Lights 2010
Indy Racing League